Керки может означать:

 Керки — город в Лебапском велаяте Туркмении.
 Керки (аэропорт) — аэропорт в Туркменистане.
 Керки (Коми) — посёлок в муниципальном районе Сосногорск Республики Коми, Россия.
 Керки (станция) — железнодорожная станция Сосногорского отделения Северной железной дороги, Россия.